Le Mexique a participé pour la première fois aux Jeux olympiques en 1900 et a participé à chaque olympiades d'été depuis les Jeux olympiques d'été de 1924. Le Mexique a également participé aux Jeux olympiques d'hiver depuis 1928, mais aucun athlète mexicain n'a remporté une médaille dans les sports d'hiver.

Le Mexique a accueilli les Jeux olympiques d'été de 1968 dans la ville de Mexico.

Tableau des médailles

Par année

Par sport 

|}

Notes et références